Serraazulensi – abitanti di Serra Azul de Minas
Serraazulensi – abitanti di Serra Azul